Il toponimo Epureni può riferirsi a diverse località della Romania:
Epureni, comune del distretto di Vaslui
Duda-Epureni, comune del distretto di Vaslui